FK Tytan Armjansk (ukrajinsky: Футбольний клуб «Титан» Армянськ) byl ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Armjansk. Klub byl založen v roce 1969 jako Strojtel Armjansk. Po anexi Krymu v roce 2014 byl klub rozpuštěn.

Své domácí zápasy odehrával klub na stadionu Chimik s kapacitou 5 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1969 – FK Stroitěl Armjansk (Futbolnyj klub Stroitěl Armjansk)
 1973 – FK Tytan Armjansk (Futbolnyj klub Tytan Armjansk)

Získané trofeje 

 Mistrovství Krymu ( 12x )
 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990
 Krymský pohár ( 9x )
 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1985, 1987, 1989, 1990

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu 

Armjansk, Tytan
Armjansk, Tytan
Armjansk, Tytan
Armjansk, Tytan
Armjansk